Freire kan syfta på:

Personer 
 Paulo Freire, brasiliansk pedagog, teoretiker och kristen socialist

Geografi

Chile 

 Freire (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Freire (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 

Robotskapade Chileförgreningar